Ørjan Larsen (* 13. Dezember 1991 in Skjervøy, Norwegen, bekannt als TheViper) ist ein norwegischer E-Sportler. Er gilt als weltbester Age-of-Empires-II-Spieler.

Leben und Karriere 
Larsen wurde 1991 als zweiter von drei Brüdern geboren und spielt seit seinem elften Lebensjahr kompetitiv Age of Empires II. Zu Beginn seiner Karriere spielte er für Revenge of Knight. Von 2011 bis 2018 war er Mitglied von TyRanT und von 2018 bis 2020 von Team Secret. Gegenwärtig spielt Larsen beim deutschen E-Sport-Team GamerLegion. Bis zum April 2021 hat er insgesamt nahezu 140.000 US-Dollar an Preisgeld gewonnen.

Seit dem Erscheinen von Age of Empires IV spielt TheViper auch dieses Spiel und gewann dort das erste Turnier („Genesis“).

Im Mai 2019 zog Larsen von Norwegen nach Deutschland, zu seiner Freundin in Leipzig.

Trivia 
Larsens Vater Svein Larsen gründete im Jahr 2008 die in der kompetitiven Age-of-Empires-II-Szene beliebte Website AoEZone.

Larsen wählte seinen Nicknamen „TheViper“, weil er zum Zeitpunkt, zu dem er online zu spielen begann, gerne zusammen mit seinem Bruder Wrestlingkämpfe mit Randy Orton schaute, dessen Spitzname ebenfalls TheViper lautet.

Errungenschaften (Auswahl)

Weblinks 
 TheViper auf Twitch
 TheViper auf Twitter
 TheViper auf Facebook
 TheViper auf Instagram
 TheViper auf Liquipedia

Einzelnachweise 

E-Sportler (Norwegen)
Norweger
Geboren 1991
Mann